Jöken ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Jöken (auch Karl Jöken; 1893–1971), deutscher Tenor
 Käte Jöken-König (1905–1968), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Hörspielsprecherin
 Klaus Jöken (* 1958), deutscher Comic-Übersetzer